Antezana puede referirse a:

Localidades alavesas 

 Antezana de Foronda, también llamado Antezana de Álava o Antezana a secas.
 Antezana de la Ribera
 Album de YSY A, llamado Antezana 247

Apellido 
 Alfredo Antezana Ríos: político del MNR, diputado nacional por Cochabamba, en la Cámara de Diputados, en 1958.
 Abel Isidoro Antezana y Rojas: arzobispo de La Paz, de 1943 a 1967.
 Andrés Antezana Sánchez: intendente de Villa María del Triunfo, de 1963 a 1964.
 Mariano Antezana: patriota cochabambino.
 Tonchy Antezana: director de cine.

Autores de nombres científicos 
 Carola Antezana: botánica boliviana (1975- )